Feings (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Feings (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym